

Широке — село, Ташлинський район, Оренбурзька область

Широке — село, округ Пряшів, Пряшівський край

Широке — селище міського типу, Дніпропетровська область, Криворізький район, Широківська селищна громада
 Широке — селище міського типу, Донецька область, Харцизька міська рада
 Широке — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Широке — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Широке — село, Вінницька область, Барський район
 Широке — село, Волинська область, Луцький район
 Широке — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Широке — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Широке — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада
 Широке — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район)
 Широке — село, Дніпропетровська область, Солонянський район
 Широке — село, Донецька область, Старобешівський район
 Широке — село, Закарпатська область, Берегівський район
 Широке — село, Закарпатська область, Хустський район
 Широке — село, Запорізька область, Василівський район
 Широке — село, Запорізька область, Веселівський район
 Широке — село, Запорізька область, Запорізький район
 Широке — село, Запорізька область, Оріхівський район
 Широке — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Широке — село, Одеська область, Лиманський район
 Широке — село, Одеська область, Миколаївський район
 Широке — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Широке — село, Полтавська область, Великобагачанський район
 Широке — село, Полтавська область, Хорольський район
 Широке — село, Севастопольська міська рада, Балаклавський район
 Широке — село, Харківська область, Близнюківський район
 Широке — село, Харківська область, Великобурлуцький район
 Широке — село, Харківська область, Вовчанський район
 Широке — село, Херсонська область, Скадовський район
 Широке — селище, Луганська область, Луганський район
 Широке — селище, Миколаївська область, Баштанський район
 Широке — заповідне урочище, Старобільський район, Луганська область

 Широке — колишнє село у Глухівському районі Сумської області.